Brutal ist:

 ein Adjektiv, siehe Brutalität
 Brutal − Paws of Fury, ein Videospiel von 1994

Filmtitel:
 Brutal (Originaltitel: Magnificent Brute), ein US-amerikanischer Film von 1936
 Brutal (2007), ein US-amerikanischer Film von Ethan Wiley von 2007
 Brutal (2011), ein US-amerikanischer Film von Kamal Ahmed von 2011

Siehe auch:

 Brutalismus